RVM — многозначная аббревиатура:

 RVM — , Имперское министерство путей сообщения
 RVM — , испанский футбольный клуб